Фале́ев (Фале́ева) — русская фамилия, производная форма от имени Фал или от имени .

Известные носители

А 
 Фалеев, Александр Георгиевич (1875—1920) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Фалеев, Анатолий Павлович — Георгиевский кавалер, штабс-капитан.

Г, И, 
 Фалеев, Георгий Павлович — Георгиевский кавалер, капитан.
 Фалеев, Иван Иванович — Георгиевский кавалер, капитан.

М

Н

О 
 Фалеев, Олег Михайлович (род. 1941) — российский военачальник. Начальник штаба — 1-й заместитель командующего Тихоокеанским флотом (1991—1997), вице-адмирал (1990).



См. также 
 Фалалеев